geslachtsziekte, Gonorroe
 sluitsteen waar 2 ribben in een gewelf elkaar raken